Dimissione – atto nell'ambito sanitario ospedaliero
 Dimissione – atto nell'ambito del diritto del lavoro
 Dimissione dallo stato clericale – pena canonica della Chiesa cattolica